Maes Pils steht für:
 Maes Pils (Bier), Marke der belgischen Brauerei Alken-Maes
 Maes Pils (Radsportteam) aus Belgien (1966–1977)